Borojoa är ett släkte av måreväxter. Borojoa ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
Borojoa

en:Alibertia (plant)